

Перкі (Білорусь)

Перкі () — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства

Перкі () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди